Valencia del Ventoso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencia del Ventoso (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valencia del Ventoso (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar